Anna Staniszewska (ur. 1860, zm. 1931) – polska działaczka społeczna
 Anna Staniszewska (ur. 1921, zm. 2017) – polska malarka